Bovendijks (gehucht)
Bovendijks (waterschap)